Not 4 Sale pode se referir a:
 Not 4 Sale - álbum de hip hop de Kardinal Offishall
 Not 4 Sale - álbum de hard rock de Sammy Hagar

Desambiguação